ОТП Банк, Україна — український банк, зареєстрований 2 березня 1998 року як «Райффайзенбанк Україна», придбаний у 2006 році угорським банком OTP Bank Plc. OTP Bank входить у десятку найбільших банків України. Станом на 1 січня 2014 року загальні активи банку становили 18,722 млрд грн. Чистий прибуток банку у 2013 році становив 117,293 млн. грн. (проти 261,5 млн у 2012 році). Станом на 1 січня 2020 року розміром загальних активів ОТП Банк становив 49,3 млрд грн. Чистий прибуток ОТП Банку за підсумками 2019 року склав 2,54 млрд грн, що на 28,5% більше, ніж за 2018 рік (1,97 млрд гривень грн).

Історія 
У червні 2006 року OTP Bank plc, (Угорщина) придбав одного з лідерів вітчизняного фінансового сектора – Райффайзенбанк Україна, що був заснований у березні 1998 року як банк зі 100% іноземним капіталом.

3 2001 року Райффайзенбанк входив до 10-ки найбільших банків України. На момент придбання банк обслуговував понад 100 тисяч клієнтів, надаючи повний спектр банківських послуг як корпоративним, так і приватним клієнтам, а також представникам малого та середнього бізнесу. Банк посідав 6-те місце серед банків України за розміром активів, капіталу та кредитно-інвестиційного портфелю і 5-те за розміром кредитів, наданих приватним клієнтам. Мережа філій нараховувала 40 банківських установ на території України. Кількість персоналу становила близько 1500 осіб.

З моменту заснування банк займає провідні позиції у корпоративному бізнесі та зарекомендував себе як банк-новатор. Одним із перших на ринку банківських послуг України Райффайзенбанк розпочав надавати такі новітні послуги для українського ринку, як структуроване торговельне фінансування, проектне фінансування та інші спеціалізовані послуги для великих корпоративних клієнтів.

Високі результати діяльності банку знаходили своє відображення не тільки в цифрах, але й в оцінці діяльності банку провідними українськими економічними виданнями. Так, зокрема, за результатами фінансового рейтингу газети «Бизнес» у 2003 і 2004 роках Райффайзенбанк посів перші місця в номінації «Банк, в якому б Ви розмістили депозит». А за результатами 2005 року газета «Бизнес» назвала Райффайзенбанк Україна «Найкращим професійним банком 2005». Не менш популярне видання «ИнвестГазета» три роки поспіль визнавала Райффайзенбанк Україна лідером фінансового сектора. Найкращим банком визнало Райффайзенбанк також провідне англомовне видання Kyiv Post  у 2004 і 2005 роках.

У 2009 році голова правління ОТП Банку Зінков Дмитро Володимирович був визнаний одним із найкращих ТОП-менеджерів України за версією рейтингу Топ-100. 100 найкращих менеджерів України.

У 2012 та 2013 роках, за результатами національного рейтингу «Фаворити Успіху», який визначає рівень довіри громадськості до торгових марок товарів та послуг, ОТП Банк два роки поспіль посів перше місце в номінації «Споживчий кредит року».

У 2020 році ОТП Банк здобув першість у номінації Best Retail Bank Ukraine 2020 у рейтингу The Global Banking & Finance Awards від провідного міжнародного видання Global Banking & Finance Review, незалежної та надійної фінансової платформи.

Новітня історія 

Після завершення процедури придбання у листопаді 2006 року стовідсотковим власником Райффайзебанк Україна став OTP Bank Plc. і банк, відповідно, було перейменовано в ОТП Банк, Україна.

Новий власник банку – OTP Bank Plc. – є найбільшим банком в Угорщині, що має частку ринку майже 25%.

OTP Bank Plc. було створено в 1994 р. як державний ощадний і комерційний банк. Після приватизації, що розпочалася в 1995 р., частка держави в капіталі банку зменшилася до однієї привілейованої («золотої») акції, і його акціонерами стала велика кількість приватних та інституційних інвесторів. У наш час 85,9% акцій банку ОТР володіють іноземні приватні та інституційні інвестори.

ОТР Bank Plc. є універсальним банком з повним спектром послуг для корпоративних і приватних клієнтів. В Угорщині до OTP Group входять також великі дочірні структури, що надають послуги в сфері страхування, нерухомості, факторингу, лізингу та управління інвестиційними та пенсійними фондами.

На сьогоднішній день угорський банк має дочірні банки в Україні, Словаччині, Болгарії, Румунії, Хорватії, Сербії, Росії та Чорногорії. ОТР Group пропонує високоякісні фінансові рішення для забезпечення потреб понад 11 млн клієнтів, які обслуговуються у понад 1000 банківських установах в 9-ти країнах. Персонал OTP Group налічує 18 200 осіб.

Як універсальна банківська група, ОТР Group в роботі з корпоративними клієнтами в Україні фокусується на наданні послуг з урахуванням специфіки бізнесу клієнта. Особливо слід підкреслити нові можливості для структурованого торговельного фінансування та проектного фінансування за рахунок синдикованих кредитів з материнським банком.

Вектором розвитку роздрібного бізнесу ОТР Bank є розширення мережі філій, збільшення спектру послуг для фізичних осіб, впровадження найсучасніших електронних технологій обслуговування клієнтів, таких як телефонний, мобільний - та Інтернет-банкінг.

Структура Власництва 
Станом на 1 січня 2020 року структура власності є наступною:

Правління 

 Володимир Мудрий - Голова Правління.
 Лілія Лазепко - Член Правління. Відповідає за бізнес-лінію операційної діяльності.
 Алла Бініашвілі - Член Правління. Відповідає за бізнес-лінію корпоративного бізнесу.
 Олег Клименко - Член Правління. Відповідає за бізнес-лінію роздрібного бізнесу.
 Тарас Проць - Член Правління. Відповідає за бізнес-лінію ризик-менеджменту.

Нагороди та досягнення (2017-2020) 

 ОТП Банк - Best Retail Bank Ukraine 2020 
 ОТП Банк названий кращим у номінації «Super Affluent» – обслуговування клієнтів вищого рівня заможності
 ОТП Банк отримав першість у номінації «Capital Markets and Advisory»
 ОТП Банк отримав відзнаки відразу у 5-ти номінаціях рейтингу «50 провідних банків-2020», серед яких першість Голови та членів Правління банку в категоріях «Кращий топменеджер», «Краший корпоративний банкір» та «Кращий операційний директор».
 «ОТП Лізинг» став №1 у номінації «Лізинг» рейтинг «50 провідних банків-2020»
 Преміальній банкінг від ОТП Банку визнали лідером на ринку рейтингу «50 провідних банків-2020»
 Private Banking ОТП Банку (Україна) визнаний кращим в номінації «Best Private Banking in Ukraine» 2019
 ОТП Банк увійшов у ТОП-5 у рамках номінацій «Кредити готівкою», «Обслуговування фізичних осіб у відділені», «Зарплатні проекти», «Овердрафти» та у ТОП-3 у номінації «Преміальний банкінг» від «Best Private Banking in Ukraine» 2019
 Краща ко-брендова карта – OTP Tickets Travel Card за версією рейтингу FinAwards 2019
 ОТП Банк увійшов до ТОП-10 роботодавців банківської сфери за результатами дослідження «Найкращий роботодавець-2018» серед студентів та кандидатів з досвідом роботи від компанії EY, однієї із компаній «Великої четвірки».
 ОТП Банк отримав відзнаку за найбільший безготівковий оборот по картках Visa 2019
 ОТП Банк отримав відзнаку TRAVEL MASTER за картку OTP Black Edition у межах Mastercard Day 2019
 ОТП Банк - №1 у кредитуванні агросектору за результатами Рейтингу банків України 2018
 Ко-бренд картка OTP Tickets Travel Card від ОТП Банку відзначена дипломом платіжної системи Visa за найбільший безготівковий оборот на картку в Україні 2018
 За результатами «Рейтингу надійності роздрібних банків», проведеного виданням «Гроші» за підсумками четвертого кварталу 2017 року, ОТП Банк закріпив за собою вищий щабель серед великих українських банків
 ОТП Банк названий кращим по роботі з сім'ями клієнтів Private Banking в Україні від Private Banking and Wealth Management Survey 2018
 ОТП Банк отримав першість у номінації кращий топ-менеджер - голова правління ОТП Банку, Тамаш Хак-Ковач від «50 провідних банків України» 2018
 ОТП Банк отримав першість у номінації «Ощадний депозит» від «50 провідних банків України» 2018
 ОТП Банк отримав першість у номінації «Преміум-банк» від «50 провідних банків України» 2018
 Кредитна картка Global Auto Card від ОТП Банку - переможець премії FinAwards 2018 у категорії «Кращий ко-бренд проект»
 ОТП Банк посів найвищу сходинку серед великих українських банків, продемонструвавши впевнені лідерські позиції за результатами «Рейтингу надійності роздрібних банків», проведеного виданням «Гроші» за підсумками третього кварталу 2017 року
 ОТП Банк отримав високі оцінки в номінаціях «Драйвер споживання», «Вибір населення», «Аграрний банк» за підсумками щорічного «Фінансового рейтингу газети «БІЗНЕС» 2017
 Тамаш Хак-Ковач, Голова Правління "ОТП Банку", удостоєний срібла номінації «Банкір року» за підсумками щорічного «Фінансового рейтингу газети «БІЗНЕС» 2017

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт OTP Bank
 Сайт компанії з управління активами "ОТП Капітал"
 Сайт недержавного пенсійного фонду "ОТП Пенсія"
 
 
 
 
Динаміка фінансових показників банку "ОТП Банк" (архів на bitip)

Підприємства Києва
Банки України
Банки Києва і Київської області
Банки України іноземних банківських груп
Системно важливі банки в Україні
Засновані в Україні 1998